Hoepner oder Höpner ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Gottlob Höpner (1799–1859), deutscher Komponist, Organist und Musikpädagoge in Dresden
 Detlef Hoepner (* 1943), deutscher Flottillenadmiral
 Emil Robert Höpner (1846–1903), deutscher Organist und Musikpädagoge in Dresden  
 Erich Hoepner (1886–1944), deutscher General und Widerstandskämpfer
 Friedrich Hoepner (1889–1955), deutscher Geschäftsführer und liberaler Politiker (DDP, FDP)
 Hansen Hoepner (* 1982), deutscher Reisebuchautor und Dokumentarfilmer, siehe Gebrüder Hoepner
 Johann Höpner (1582–1645), deutscher lutherischer Theologe
 Johann Christian Höpner (1757–1786), deutscher Seiler
 Martin Höpner (* 1969), deutscher Politikwissenschaftler
 Otto Hoepner (1856–1927), deutscher Konteradmiral
 Paul Hoepner (* 1982), deutscher Reisebuchautor und Dokumentarfilmer, siehe Gebrüder Hoepner
 Stephan Höpner (um 1580–1628), deutscher Kantor und Komponist
 Willi Hoepner (1923–1978), deutscher Boxer

Siehe auch:
 Hoeppener
 Höppner